Oregård eller Oregaard kan henvise til forskellige artikler:

 Oregård (Ore Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ore Sogn, Nordfyns Kommune
 Oregård (gård) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Kastrup Sogn, Vordingborg Kommune
 Oregaard – gammel kongsgård ved Bogense.
 Oregård Mark – område seks km sydvest for Bogense.